Карагайское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Карагайском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — село Карагай.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пермской области от 1 декабря 2004 года № 1876—406 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Карагайского района Пермского края»

В 2018 году к Карагайскому сельскому поселению присоединено Козьмодемьянское сельское поселение. В 2020 году Карагайское сельское поселение упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили 47 населённых пунктов:

 Упразднённые населённые пункты
 Баюрово

Примечания 

Муниципальные образования Карагайского района
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году